Ільма — лісовий заказник, Івано-Франківська область
 Ільма — річка в Росії